Бостон Ред Сокс в сезоне Главной лиги бейсбола 1997 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 4 место в своём дивизионе, выиграв 78 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 25
 Выигрышей: 13
 Поражений: 12
 Процент побед: 52
 Очков набрано: 146
 Очков пропущено: 124

Май 

 Игр: 26
 Выигрышей: 9
 Поражений: 17
 Процент побед: 34.62
 Очков набрано: 119
 Очков пропущено: 153

Июнь 

 Игр: 29
 Выигрышей: 14
 Поражений: 15
 Процент побед: 48.28
 Очков набрано: 172
 Очков пропущено: 184

Июль 

 Игр: 28
 Выигрышей: 15
 Поражений: 13
 Процент побед: 53.57
 Очков набрано: 150
 Очков пропущено: 124

Август 

 Игр: 29
 Выигрышей: 16
 Поражений: 13
 Процент побед: 55.17
 Очков набрано: 168
 Очков пропущено: 178

Сентябрь 

 Игр: 25
 Выигрышей: 11
 Поражений: 14
 Процент побед: 44
 Очков набрано: 96
 Очков пропущено: 94

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Бостон Ред Сокс
МЛБ в сезоне 1997